

Patronyme
 
 Raymond Guglielmo (1923-2011) résistant, géographe français.
 Lange Guglielmo (1839-1917), sculpteur.

Prénom 
Guglielmo est un prénom. C'est la version italienne du prénom Guillaume.

Personnalités portant ce prénom
 Guglielmo Longhi (1240-1319), cardinal 
 Guglielmo Visconti (??- 1276), cardinal
 Guglielmo Sanudo (1243-1323), duc de Naxos
 Guglielmo da Forlì, peintre italien actif à la fin du 
 Guglielmo Carbone ( ?-1418), cardinal 
 Guglielmo Francesco Galletti ( ? -1798), journaliste italien
 Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja (1803-1869), mathématicien
 Guglielmo Alberto di Montenuovo (1819-1895), noble italien
 Guglielmo Marconi (1874-1937), physicien et homme d'affaires italien.

Voir aussi 
 Mastro Guglielmo, peintre anonyme italien du .

Prénom masculin
Prénom italien